Arschakjan ist der Familienname folgender Personen:
 des armenischen Gesangsduos Inga & Anusch
 David Arschakjan (* 1994), russischer Fußballspieler